Sledi tabela sa rezultatima popisa stanovništa 1981. u Crnoj Gori.

Etnička struktura

Vidi još 
 Popis stanovništva 1981. u SFRJ

Reference

Literatura 

 
 

Демографија Црне Горе
Демографија Југославије
Социјалистичка Република Црна Гора
1981.